Nationale 1 désigne, de façon abrégée, une route nationale 1 (nom valable dans plusieurs pays)
 En sport, Nationale 1 ou National 1 désigne plusieurs compétitions :
 En basket-ball, la Nationale féminine 1 (NF1) est la  du Championnat de France féminin, de même pour la Nationale masculine 1 (NM1) chez les hommes. Il s'agit du plus haut niveau amateur.
 En football, Nationale 1 est le nom donné au Championnat de Belgique de football de troisième division et était l'ancien nom donné au Championnat de France de football National
 En handball, la Nationale 1 féminine est la  du Championnat de France et la Nationale 1 masculine de même chez les hommes.
 En rink hockey, la Nationale 1 est la première division du Championnat de France.
 En rugby-fauteuil, la Nationale 1 est  la  du Championnat de France masculin.
 En volley-ball, la Nationale 1 est  la  du Championnat de France.

Voir aussi